Junyent ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel d’Amat i de Junyent (1704/1707–1782), spanischer Gouverneur von Chile und Vizekönig von Peru
 Maria Carme Junyent i Figueras (* 1955), spanisch Linguistin
 Oleguer Junyent (1876–1956), spanischer Maler 
 Oriol Junyent (* 1976), spanischer Basketballspieler 
 Óscar García Junyent (* 1973), spanischer Fußballspieler, siehe Óscar García (Fußballspieler)
 Roger García Junyent (* 1976), spanischer Fußballspieler